Eirik Hundvin (né en 1950), bassiste, ingénieur du son et réalisateur artistique norvégien.
 Mia Hundvin (née en 1977), handballeuse norvégienne.

Patronyme norvégien